Ву́лиця Косе́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Косенка — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Косенка — вулиця в місті Київ.

 Провулок Віктора Косенка — провулок в місті Люботин.

Вулиці, названі на честь людей